Landkreis Landsberg ist der Name folgender Landkreise:

 Landkreis Landsberg am Lech in Bayern
 Landkreis Landsberg (Warthe), ehemaliger Landkreis im heute polnischen Teil Brandenburgs